

Cinema e televisione 
 Fracture – film del 2004 diretto da Larry Parr
 Il caso Thomas Crawford (Fracture) – film del 2007 diretto da Gregory Hoblit
 Fracture – film del 2006 diretto da Gordon Michael Woolvett
 Fracture – film televisivo del 2010 diretto da Alain Tasma

Altro 
 Fracture – videogioco del 2008
 Fracture – album dei Bleed from Within del 2020